Американская баскетбольная лига (АБЛ) () — первая женская независимая профессиональная баскетбольная лига в США, которая была основана в 1995 году. Когда АБЛ только формировалась, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) создала Женскую национальную баскетбольную ассоциацию (ВНБА). Соревнования в АБЛ стартовали в октябре 1996 года, а первый сезон в женской НБА начался в июне 1997 года. Обе эти организации появились во время всплеска популярности женского баскетбола в США, который последовал за идеальным сезоном 1994/1995 годов студенческой команды NCAA «Коннектикут Хаскис», в котором та не проиграла ни одного матча (35-0), и непобедимой игры сборной США (8-0), завоевавшей золотые медали на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте.

История АБЛ включает в себя два целых сезона, 1996/1997 и 1997/1998 годов, и один нецелый, 1998/1999 годов. Команды «Атланта Глори» и «Лонг-Бич Стингрейс» были расформированы перед началом сезона 1998/1999 годов и были заменены на драфте расширения двумя другими командами, «Чикаго Кондорc» и «Нэшвилл Нойз». 22 декабря 1998 года практически без предупреждения владелец организации объявил главу 11 Кодекса США о банкротстве и приостановил все спортивные операции. Каждая из команд в заключительном неполном сезоне провела от 12 до 15 игр.

АБЛ была основана немного раньше ВНБА, и по крайней мере на ранней стадии развития качество игры в ней было выше, чем у конкурирующей лиги. Отчасти это было связано с подписанием игроков из национальной сборной США в 1996 году. Хотя женская НБА финансировалась НБА, АБЛ предлагала более высокие зарплаты. К тому же две лиги не конкурировали напрямую, так как чемпионат АБЛ проводился в течение зимы, а турнир женской НБА проходил летом. Несмотря на это в конечном итоге ВНБА преодолела эти трудности и вытеснила с рынка АБЛ, найдя более сильные финансовые ресурсы и дополнительные маркетинговые возможности.

Некоторые из проблем организации произошли сами по себе. Она действовала как структура с одной сущностью, которая предназначалась для контроля зарплат до тех пор, пока не обрела другие ноги. Однако это также означало, что даже самые основополагающие решения, связанные с командными операциями, должны пройти через офис лиги в Пало-Альто (штат Калифорния). Должностные лица структуры АБЛ были так зациклены на национальных спонсорствах, что препятствовали усилиям групп по продажам на местном уровне. К тому же организация не получала финансирование в полном объёме. По словам генерального менеджера «Чикаго Кондорc», Эллисон Ходжес, она уже была в пути на пресс-конференцию, чтобы объявить состав своей команды, когда ей позвонили из офиса лиги, чтобы сказать, что сезон отменён. Однако спустя несколько минут вновь позвонили из офиса, чтобы сказать, что сезон всё же продолжается. Ходжес и другие генеральные менеджеры узнали о закрытии организации во время еженедельной конференции, хотя она подозревала, что чиновники АБЛ специально решили дотянуть до неё ещё несколько дней назад.

Из всех городов, чьи клубы выступали в АБЛ, только в Сиэтле, Чикаго и Атланте теперь есть команды ВНБА.

Команды

Сезоны

Сезон 1996/1997 годов

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Матч всех звёзд 
Матч всех звёзд в этом сезоне был проведён 15 декабря 1996 года в «Хартфорд Цивик-центре», в котором сборная Запада обыграла команду Востока со счётом 81:65, а самым ценным игроком встречи была признана защищавшая цвета команды-триумфатора Тари Филлипс из клуба «Сиэтл Рейн», которая в итоге набрала 18 очков и совершила 11 подборов. Два игрока топового уровня, Содия Раундтри из «Атланта Глори» и Дженнифер Эйзи из «Сан-Хосе Лейзерс», из-за травм не смогли принять участие в этой игре, но были назначены почётными капитанами своих команд. В концовке матча произошёл очень неприятный инцидент, за 3:09 до конца четвёртой четверти Кларисса Дэвис из «Нью-Ингленд Близзард» в борьбе за подбор под щитом нанесла Синди Браун из «Сиэтл Рейн» страшный по силе удар локтем в челюсть, после которого последняя стукнулась о площадку. Браун была доставлена в медицинский центр Святого Франциска в Хартфорде, где ей диагностировали сотрясение мозга, а Дэвис была удалена до конца игры. По правилам АБЛ на тренерский мостик сборных Востока и Запада назначались тренеры клубов, которые шли лидерами в своих конференциях по состоянию на конец голосования. В данном сезоне лидерами конференций в указанное время были команды «Коламбус Квест» и «Сан-Хосе Лейзерс», поэтому сборной Востока руководил Брайан Эглер, а сборной Запада — Джерри Лаури.

Во время этого звёздного уик-энда состоялись первые соревнования по трёхочковым броскам в рамках женского матча всех звёзд, прошедшие в перерыве этого матча. Главный приз конкурса в размере 5000 долларов выиграла Дженнифер Джакоби из «Портленд Пауэр», забившая 11 бросков из 20, из них 7 из 15 были простые мячи, за которые начисляли по одному очку, и 4 из 5 бонусные, по два очка за каждый, набрав в итоге 15 баллов. Второе место заняла Кэти Смит из «Коламбус Квест», которая набрала 12 очков и получила чек на сумму 2000 долларов.

В данной таблице опубликованы полные составы сборных Востока и Запада и полная статистическая выкладка этого матча по очкам.

Плей-офф турнира

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок: Никки Маккрей, Коламбус Квест
 Новичок года: Кристал Робинсон, Колорадо Экспложн
 Лучший оборонительный игрок: Дебби Блэк, Колорадо Экспложн
 Тренер года: Брайан Эглер, Колорадо Экспложн

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Никки Маккрей (Коламбус Квест)
 Ф Эдриэнн Гудсон (Ричмонд Рейдж)
 Ц Натали Уильямс (Портленд Пауэр)
 З Дон Стэйли (Ричмонд Рейдж)
 З Тереза Эдвардс (Атланта Глори)

 Вторая сборная всех звёзд: Ф Синди Браун (Сиэтл Рейн)
 Ф Кристал Робинсон (Колорадо Экспложн)
 Ц Тадж Макуильямс (Ричмонд Рейдж)
 З Дебби Блэк (Колорадо Экспложн)
 З Кэролин Джонс (Нью-Ингленд Близзард)

 Сезон 1997/1998 годов 
 Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

 Матч всех звёзд 
Матч всех звёзд в этом сезоне был сыгран 18 января 1998 года в спортивном комплексе «Диснейз Уайд Уорлд» (Лейк-Буэна-Виста, штат  Флорида), в котором сборная Запада разгромила команду Востока со счётом 102:73, а самым ценным игроком встречи была признана защищавшая цвета команды-триумфатора Шалонда Энис из команды «Сиэтл Рейн», которая в итоге набрала 15 очков и совершила 5 подборов. Катрина Макклейн из «Атланта Глори» и Элейн Пауэлл из «Портленд Пауэр» из-за травм не смогли принять участие в этой игре, их место в составе заняли штатные запасные, одноклубница Макклейн Стейси Лавлейс и Шарлотта Смит из «Сан-Хосе Лейзерс». По правилам АБЛ на тренерский мостик сборных Востока и Запада назначались наставники команд, которые шли лидерами в своих конференциях по состоянию на конец голосования. В этом сезоне лидерами конференций в указанное время были клубы «Коламбус Квест» и «Лонг-Бич Стингрейс», поэтому сборной Востока руководил Брайан Эглер, а сборной Запада — Мора Макхью.

Во время этого звёздного уик-энда состоялись первые соревнования по слэм-данк контесту, а также конкурс трёхочковых бросков в рамках женского матча всех звёзд, которые прошли в перерыве этой встречи. Резервный форвард команды «Портленд Пауэр» Сильвия Кроли привела в полный восторг пришедших зрителей, которые аплодировали ей стоя за то, что она стала первой женщиной в истории баскетбола, которая сделала данк с завязанными глазами и получила за него максимальную оценку в 50 баллов во второй попытке. В итоге Кроли выиграла главный приз конкурса, 5000 долларов, с явным преимуществом, набрав 97,5 очков (47,5+50), второе место заняла центровая команды «Нью-Ингленд Близзард» Кара Уолтерс, набравшая в конечном итоге 76 баллов (36+40), её призовые составили 2500 долларов, а третьей стала центрфорвард команды «Сиэтл Рейн» Линда Годби с результатом в 70 очков (34+36), она выиграла 1500 долларов. А в конкурсе трёхочковых бросков первенствовала Дон Стэйли (5000) из «Филадельфии Рейдж», которая в упорной борьбе перестреляла Кэти Смит (2500) из «Коламбус Квест» (47 против 44).

В данной таблице опубликованы полные составы сборных Востока и Запада и полная статистическая выкладка этого матча по очкам.

 Плей-офф турнира 

 Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок: Натали Уильямс, Портленд Пауэр
 Самый ценный игрок финала: Валери Стилл, Коламбус Квест
 Новичок года: Шалонда Энис, Сиэтл Рейн
 Лучший оборонительный игрок: Иоланда Гриффит, Лонг-Бич Стингрейс
 Тренер года: Лин Данн, Портленд Пауэр

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Кэти Смит (Коламбус Квест)
 Ф Натали Уильямс (Портленд Пауэр)
 Ц Иоланда Гриффит (Лонг-Бич Стингрейс)
 З Кэролин Джонс (Нью-Ингленд Близзард)
 З Тереза Эдвардс (Атланта Глори)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Эдриэнн Гудсон (Филадельфия Рейдж)
 Ф Шалонда Энис (Сиэтл Рейн)
 Ц Валери Стилл (Коламбус Квест)
 З Дон Стэйли (Филадельфия Рейдж)
 З Дженнифер Эйзи (Сан-Хосе Лейзерс)

Сезон 1998/1999 годов

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Матч всех звёзд 
Матч всех звёзд в этом сезоне должен был проведён 24 января 1999 года в городе Сан-Хосе (штат Калифорния), однако был отменён, так как организация прекратила свою деятельность 22 декабря 1998 года. Когда сезон был аннулирован, команда «Коламбус Квест» была объявлена чемпионом, так как она лидировала в регулярном чемпионате на момент расформирования лиги.

Известные игроки 

 Киша Андерсон
 Касс Бауэр
 Алиса Беррас
 Дебби Блэк
 Кэти Босвелл
 Синди Браун
 Коквис Вашингтон
 Иоланда Гриффит
 Молли Гуденбур
 Эдриэнн Гудсон
 Анна Дефорж
 Джекки Джойнер-Керси
 Кэролин Джонс
 Ниса Джонсон
 Шеннон Джонсон
 Кларисса Дэвис
 Латина Дэвис
 Таня Костич

 Сильвия Кроли
 Эдна Кэмпбелл
 Стейси Лавлейс
 Винус Лейси
 Андреа Ллойд
 Карла Макги
 Катрина Макклейн
 Никки Маккрей
 Ники Маккриммон
 Тадж Макуильямс
 Мишель Марсиньяк
 Кларисс Мачангуана
 Часити Мелвин
 Таша Миллс
 Делиша Милтон
 Андреа Надь
 Асту Н’Диай
 Маркита Олдридж

 Элейн Пауэлл
 Кейт Пей
 Энджи Поттхофф
 Содия Раундтри
 Дженнифер Риззотти
 Кристал Робинсон
 Кэти Смит
 Ронда Смит
 Шарлотта Смит
 Шанель Стайрз
 Кейт Старбёрд
 Кэти Стединг
 Валери Стилл
 Дон Стэйли
 Шери Сэм
 Шелли Сэнди
 Соня Тейт

 Вэл Уайтинг
 Беверли Уильямс
 Натали Уильямс
 Кара Уолтерс
 Барбара Фаррис
 Тари Филлипс
 Ла’Киша Фретт
 Лиза Харрисон
 Трейси Хендерсон
 Соня Хеннинг
 Вики Холл
 Кедра Холланд
 Кэрол Энн Шадлик
 Тереза Эдвардс
 Тоня Эдвардс
 Дженнифер Эйзи
 Шалонда Энис

См. также 
 Национальная женская баскетбольная лига
 Женская национальная баскетбольная ассоциация

Примечания

Ссылки 
 History of the American Basketball League
 American Basketball League Team Rosters and Statistics
 The Official Web Center of the American Basketball League

Американская баскетбольная лига (1996—1998)